Русско-германский легион (), Русско-германский легион вспомогательных войск, Российско-германский легион — особый русско-немецкий отряд, который был сформирован в 1812 году по повелению императора Александра I во время Отечественной войны.

Русско-германский легион, сыграл большую роль в освобождении Германских земель (государств), в 1813 году, от французских войск и наполеоновского господства.

История 
Мысль сформировать особый отряд из немцев была внушена Всероссийскому императору изгнанным герцогом и принцем Георгом Ольденбургским; предполагалось пополнять формирование, между прочим, перебежчиками из войск германских государств, действовавших против России, в составе Большой армии, а в случае благоприятного исхода войны с французскими агрессорами и их сателлитами, он должен был сделаться средоточием всех враждебных французам элементов в Германских землях, для восстановления их суверенитета. Основным застрельщиком вступления в Российско-германский легион выступал Эрнст Мориц Арндт, личный секретарь находящегося на русской службе Генриха фон Штейна. В 1812 году, он находился в Санкт-Петербурге, и призывал к патриотической борьбе за свободу немецких народов против французской оккупации в Германских земель.

Формирование легиона было поручено полковнику Вильгельму Д. фон Арентшильду, также организаторами легиона были Г. Ф. Штейн, И. Г. Гогель и другие. Немецких перебежчиков являлось очень мало; легион пополнялся главным образом пленными.

Пленные офицеры из немецких государств зачислялись в Русско-германский легион с сохранением прежних чинов. Предполагалось также использование добровольцев из среды немецких колонистов России, так только выходцы из Саратовской губернии, подали 271 заявление на поступление в легион, но Всероссийский император принял решение «отклонить патриотическое предложение этих колонистов», «ввиду большого количества пленных, готовых служить в германском легионе».

Легион должен был состоять из двух бригад по четыре батальона пехоты, двух полков легкой кавалерии (1-й и 2-й гусарские полки, командир 2-го полка майор Дона-Шлобиттен, Фридрих Карл Эмиль цу), артиллерийской бригады (две конные артиллерийские роты и запасной артиллерийский парк) и роты егерей. 

Местом сформирования легиона стал город Ревель. К середине августа 1812 года в составе легиона было несколько сотен человек, из них В. Д. Арендшильдт создал 1-й батальон, который позднее был переброшен в Выборг. К середине октября численность легиона превысила 1 500 человек и 14 октября из Ревеля его на кораблях отправили в Борго и Ловису. К концу декабря  в легионе было уже 8 733 человек, из них 50 офицеров и с началом 1813 года его начали частями перебрасывать в Восточную Пруссию.

По договору, заключённому в Петерсвальдау (в июле 1813 года), Великобритания приняла на себя содержание легиона, причём получала право использовать его по своему усмотрению; он поступил под командование генерала графа Л. Вальмодена, был присоединён к северной армии (наследного принца шведского) и участвовал в военных действиях на Нижней Эльбе. Легион состоял из русско-германской дивизии генерал-майора Арендшильдта (две пехотных бригады по три батальона), двух кавалерийских полков, русско-немецкой артиллерийской бригады (16 орудий).

В начале войны 1815 года легион был включен в состав прусских войск и из него были сформированы два пехотных полка, один конный и две конных батареи.

Столетие 
К столетию начала формирования Российско-германский легиона, в 1912 году, усилиями российской дипломатии Германское правительство выпустило медаль. Предполагалось широкое её использование для укрепления немецко-русских отношений, однако в связи с обострением отношений между государствами было награждено всего лишь несколько человек.

В литературе 
История Русско-немецкого легиона упомянута в историческом романе писателя Мартина Зельбера (Martin Selber) «Охотники за болотами» (Die Moorjäger), изданного в Берлине, ГДР, в 1989 году.

См. также 
 Армия Андерса 
 Русская освободительная армия

Примечания

Литература 
 Barthold von Quistorp. «Die Russisch-Deutsche Legion» (Берлин, 1860).
 
 Richard Putzki: Die Russisch-Deutsche Legion 1812 — 1814, Charlottenburg, 1912.
 Бескровный Л. Г. (ответственный  редактор), Освободительная война 1813 года против наполеоновского господства., , «Наука», 1965.
 Karl Schröder: Eitorf unter den Preußen, Heimatverein Eitorf 2002, ISBN 3-87710-321-9
 Шереметьев О. В., Создание и участие в кампаниях 1813-1815 гг. Российско - Германского легиона, «Ученые записки Российского государственного социального университета», 2008.

Ссылки 
 Русско-немецкий легион
 Русско-немецкий легион

Наполеоновские войны
Легионы Российской империи
Национальные воинские подразделения Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1812 году
Российско-германские отношения